Же́кино — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Новосельского сельсовета.

В прошлом — деревня Красненского прихода Загаринской волости Муромского уезда Владимирской губернии. Находится на расстоянии около 3 км на юго-восток от села Яковцево.

Жекино в исторических документах 
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Красно упоминается деревня Жекино, в которой 36 дворов крестьянских.
 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской Епархии» за 1897 год сказано, что в Жекино 97 дворов.

Население

Жекино в наши дни 
Жекино телефонизировано и в нём установлен таксофон с номером (83173)73138.

Около деревни Жекино расположен хвойный лес, имеющий статус регионального памятника природы (1996). Площадь леса — 213 га.

Доехать до Жекино на автомобиле можно по автодороге  Муром — Нижний Новгород, повернув у Федурино (рядом с поворотом на Вачу) в сторону Чулково и, примерно через 5 км по указателю, налево, в сторону Яковцево. Через пару километров справа будет Жекино.

Также можно воспользоваться автобусом № 100, курсирующим по маршруту Павлово — Вача — Чулково, доехать до поворота на Яковцево и пройти по асфальтированной дороге около 2 км пешком.

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской Епархии. Владимир, 1897, с. 322—324. Красненский приход.

Примечания

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района